Bjorn Selander – ciclista su strada e ciclocrossista statunitense
 Hans Selander – ex calciatore svedese
 Lesley Selander – regista statunitense